Příjmení Randa nebo Randová může nést:

 Antonín Randa (1834–1914), český právník, profesor občanského práva
 Antonín Randa (publicista) (* 1972), český katolický publicista
 Ayn Randová (1905–1982), americká spisovatelka a filosofka ruského původu
 Edita Randová (* 1965), česká operní pěvkyně
 Eva Randová (* 1936), česká operní pěvkyně
 Janice Randová, fiktivní postava v seriálu Star Trek, kterou ztvárnila Grace Lee Whitneyová
 Josef Randa (1933–2005), kanadský sochař českého původu
 Mary Randová (* 1940), britská atletka, olympijská vítězka a světová rekordmanka ve skoku do dálky
 Tomáš Randa (* 1974), český fotbalista

další významy
 Randová (potok), potok na slovenské Oravě
 Randa (Švýcarsko), obec ve Švýcarsku
 Randa (Džibutsko), obec v Džibutsku